Welcker är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Caius Welcker (1885–1939), nederländsk fotbollsspelare
 Carl Theodor Welcker (1790–1869), tysk jurist och politiker
 Friedrich Gottlieb Welcker (1784–1868), tysk klassisk filolog och arkeolog
 Gertrud Welcker (1896–1988), tysk skådespelerska
 Hermann Welcker (1822–1897), tysk anatom

Efternamn